Крушитель:
 Крушитель (манхва) — манхва корейского сценариста Чон Гыкчина и художника Пак Чинхвана.
 Брейкдаун или Крушитель () — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров», действующее лицо нескольких мультсериалов.
 Крушители () — вымышленная суперзлодейская банда комиксов Marvel Comics, один из злодеев которой носит имя Крушитель.